Piard peut désigner :
 Charles Piard (1883-1943), coureur cycliste français ;
 Claude Piard (1940), historien du sport et militant associatif français ;
 Patrick Piard (1982), acteur et metteur en scène français.